Punta Carnero puede referirse a:

 Punta Carnero, punta de las costas españolas de Cádiz, Andalucía.
 Punta Carnero en Ecuador, playa de la Provincia de Santa Elena.